Feuerfalter steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Blauschillernder Feuerfalter
 Brauner Feuerfalter
 Dukaten-Feuerfalter
 Großer Feuerfalter
 Kleiner Feuerfalter
 Lilagold-Feuerfalter
 Violetter Feuerfalter